Blakiston ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Blakiston (* 1933), britische Schauspielerin
 John Blakiston (1603–1650), englischer Politiker
 Nathaniel Blakiston (um 1663–1722), englisch-britischer Politiker, Kolonialgouverneur von Maryland
 Nehemiah Blakiston († 1693), englischer Kolonialgouverneur von Montserrat und Maryland
 Thomas Blakiston (1832–1891), englischer Entdecker und Ornithologe

Orte:

 Blakiston (Australien), Stadt in South Australia
 Mount Blakiston, Berg in Alberta, Kanada